Scharinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Scharinger (* 1961), österreichischer Opernsänger und Hochschullehrer
 Ludwig Scharinger (1942–2019), österreichischer Bankmanager
 Mathias Scharinger (* 1976), deutscher Phonetiker
 Max Scharinger (* 1950), deutscher Diplomat 
 Peter Scharinger (* 1986), österreichischer Judoka
 Rainer Scharinger (* 1967), deutscher Fußballspieler, Fußballtrainer
 Rudolf Scharinger (* 1965), österreichischer Politiker (SPÖ)